Haniska  může znamenat:

 Haniska (okres Košice-okolí) – obec na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Haniska (okres Prešov) – obec na Slovensku v okrese Prešov.